Брайль, Луи (4 января 1809 года — 6 января 1852 года) — французский тифлопедагог. 
 (9969) Брайль — небольшой астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.
 Брайль-лига — бельгийская некоммерческая организация, ставящая своей целью помощь слепым и слабовидящим.

См. также 
 Шрифт Брайля — рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми.